Kabinett Johansen steht für folgende Regierungen Grönlands:

 Kabinett Johansen I
 Kabinett Johansen II